En velar klusil är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös velar klusil, IPA-tecken 
 Tonande velar klusil, IPA-tecken

Se även
 Velar konsonant
 Klusil

Fonetik
Konsonantljud